Börse Königsberg steht für:

 Alte Börse am Grünen Tor in Kneiphof
 Neue Börse (Kaliningrad) am Südufer des alten Pregels